För lista över Nokia-smartphones, se Lista över Nokia-smartphones.

Det här är en informell lista över produkter av varumärket Nokia.



Mobiltelefoner 
(Modeller märkta med fetstil indikerar att telefonen är en smartphone med operativsystemet Symbian OS)

Klassisk serie – Mobira Serien

Originalserier

1xxx–9xxx serier

Serie Nokia 1xxx 

Dessa mobiltelefoner är framtagna gentemot underutvecklade länder och till personer med lägre budget.

Serie Nokia 2xxx 

Nokia 2110 gjorde succé och Nokia blev därmed en berömd tillverkare av mobiltelefoner.

Serie Nokia 3xxx

Serie Nokia 5xxx

Serie Nokia 6xxx

Serie Nokia 7xxx

Serie Nokia 8xxx

Serie Nokia 9xxx

Mobiltelefoner med specialfunktioner

Serie Nokia Exx

Serie Nokia Nxx

Mobila spelenheter

N-Gage

Mobila tillbehör

Headsets

Induktiva hörslingor 
Induktiv hörslinga LPS-4
Induktiv hörslinga LPS-3

Musiktillbehör 
Gateway för trådlös ljudöverföring AD-42W
Musikställ DT-1
Musikställ MD-1
Musikpaket MP-256

Ljudadaptrar 
Adapter för trådlös ljudöverföring AD-47W
Ljudadapter AD-46
Ljudadapter AD-15

Digital television

Marksänd TV 
Mediamaster 260 T
Mediamaster 212 T
Mediamaster 112 T
Mediamaster 9820 T

Satellitsänd TV 
Mediamaster 9902 S
Mediamaster 9802 S
Mediamaster 9800 S
Mediamaster 9780 S
Mediamaster 9650 S
Mediamaster 9610 S
Mediamaster 9602 S
Mediamaster 9600 S
Mediamaster 9470 S
Mediamaster 9450 S
Nokia 9321 S
Nokia 9311 S
Nokia 9310 S
Mediamaster 9200 S
Mediamaster 260 S
Mediamaster 230 S
Mediamaster 220 S
Mediamaster 210 S
Mediamaster 150 S
Mediamaster 110 S

ADSL modem 
Nokia M10
Nokia M11
Nokia M1122
Nokia MW1122
Nokia M5112
Nokia M5122

Trådlösa nätverk 
Nokia A020 WLAN
Nokia A021 WLAN
Nokia A032 WLAN
Nokia C020 PCMCIA (802.11 2 Mbit/s)
Nokia C021 PCMCIA
Nokia C110 PCMCIA (802.11b 11 Mbit/s)
Nokia C111 PCMCIA
Nokia MW1122 ADSL modem
Nokia D211 WLAN/GPRS PCMCIA

Telefonväxlar 
Nokia DX200
Nokia DX220
Nokia DX220 Compact

GPS 
Nokia 5140 GPS Cover
Nokia wireless GPS module LD-1W
Nokia wireless GPS module LD-3W
Nokia 330 Bilnavigator

Radio - TETRA 
Nokia THR420
Nokia THR600
Nokia THR850
Nokia THR880

Nokia
Mobiltelefoni